De Eesti karikavõistlused korvpallis is de hoogste basketbalbekercompetitie in het basketbalsysteem van Estland en wordt georganiseerd door de Estse basketbalbond.

De Eesti karikavõistlused korvpallis werd in 1991 opgericht in opvolging van de bekercompetitie die in de SSR Estland werd gespeeld. Tot het seizoen 2000/01 werd het toernooi gehouden aan het einde van het seizoen in de lente. In 2001 werd het toernooi verplaatst naar het eerste half jaar van het seizoen. Daarom werd er in 2001 twee keer om de beker gespeeld.

Bekerwinnaars

SSR Estland 1946-1991

Eesti karikavõistlused korvpallis 1992-heden

Finales van de Beker van Estland

Externe link 
 Website

Basketbal in Estland
Sportevenement in Estland